Название Наре́йки имеют следующие населённые пункты:

Белоруссия

Гродненская область 
Нарейки — деревня в Ивьевском районе.

Минская область 
Нарейки — деревня в Станьковском сельсовете Дзержинского района.
Нарейки — деревня в Путчинском сельсовете Дзержинского района.

Польша 
Нарейки — деревня в гмине Грудек Подляского воеводства.